Мирни може бити:

 Мирни (Архангељска област), град у Архангељској области, Русија
 Мирни (Јакутија), град у Јакутији, Русија
 Мирни, назив више насеља у Русији
 , насеље на Криму (спорно подручје Русије и Украјине)

или:

 Аеродром Мирни, аеродром који опслужује Мирни, град у Јакутији